Il singolare del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gorka Fraile che ha battuto in finale Potito Starace 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Alessio Di Mauro (secondo turno)
 Potito Starace (finale)
 Carlos Berlocq (quarti di finale)

 Cyril Saulnier (primo turno)
 Simone Bolelli (semifinali)
 Gorka Fraile (Campione)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2006